Алекса́ндровка () — село в Майминском районе Республики Алтай России, входит в Бирюлинское сельское поселение.

География 
Расположено в долине реки Маймы, к юго-востоку от Горно-Алтайска.

Население

Примечания 

Населённые пункты Майминского района